Convergència, propietat d'una successió matemàtica segons la qual s'apropa indefinidament cap a un valor límit; vegeu límit
 Política:
 : Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2016), partit polític conservador
 : Convergència, partit polític d'esquerra
 : Convergència Social, partit polític d'esquerra 

 Criteris de convergència, paràmetres econòmics que un estat ha d'assolir per poder entrar a l'Eurozona
 Biologia:
 Convergència (biologia), fenomen evolutiu 
 Meteorologia:
 Convergència (meteorologia)
 Zona de convergència intertropical
 Matemàtiques:
 Convergència (sèries)
 Convergència (successió matemàtica)
 Telemàtica:
 Convergència (encaminament) : estat d'un conjunt de routers que tenen la mateixa informació de topologia sobre la xarxa IP en què operen.